МСМ — многозначная аббревиатура из кириллических букв:
 Метилсульфонилметан ().
 Международный союз металлургов — общественная организация.
 Министерство среднего машиностроения СССР.
 «Молодёжь с миссией» — благотворительная христианская организация.
 Мужчины, практикующие секс с мужчинами — медицинский и социологический термин.
 Международный словарь основных и общих терминов в метрологии.
 Мосстроймеханизация-5 — градостроительное предприятие в Московском регионе.
 См. также
 MCM — аббревиатура из латинских букв.